Days Go By – nono album discografico del gruppo punk rock americano The Offspring
Days Go By – primo singolo dei The Offspring estratto dall'album Days Go By
Days Go By – album di Keith Urban
Days Go By – singolo di Keith Urban
Days Go By – singolo dei Not By Choice
Days Go By/What We Do – singolo di High Contrast
Days Go By – singolo dei Dirty Vegas